medyczne stwierdzenie zgonu
 formalnoprawne zaświadczenie o zgonie
 sądowe stwierdzenie zgonu

Zobacz też 
 zgon